Ел Енсино има више значења:

 Ел Енсино, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Енсино (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Енсино (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсино (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсино (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсино (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсино (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсино (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсино (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсино, Лос Адобес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсино, Марија дел Кармен Гера де Хименез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсино (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсино (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Енсино (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Енсино (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино, Написоачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино, Сесар Франко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсино (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Енсино (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Енсино (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Енсино (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсино (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсино (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсино (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсино, Лос Енсинос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсино (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсино (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енсино (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енсино (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енсино (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енсино (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енсино (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Енсино (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Енсино (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсино (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсино (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енсино, Трес Ранчос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсино (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсино, Портиљо дел Енсино (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсино, Сан Агустин (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енсино (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Енсино (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Енсино (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Енсино (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсино (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Енсино (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енсино (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енсино (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Енсино, Лас Гаљинас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Енсино, Ранчо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Енсино (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Енсино, Ранчо Елисео Гарсија (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Енсино (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику